Reza Enayati (Mashhad, 23 de setembro de 1976) é um treinador e ex-futebolista profissional iraniano, que atuava como atacante.

Carreira 
Mehdi Amirabadi representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2004.

Títulos 
 Seleção iraniana
 Copa da Ásia de 2004: 3º Lugar

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Irão
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2004
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007